Carney kan syfta på:

Geografi

Irland 

 Carney, Irland, ort, Connacht, Sligo,

USA 

 Carney, Maryland, ort, Baltimore County, 
 Carney, Oklahoma, ort, Lincoln County, 
 Carney, Michigan, ort, Menominee County, 

Robotskapade USAförgreningar